El Gran Premio de las Américas de 2014 fue la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2014. Tuvo lugar en el fin de semana del 11 al 13 de abril de 2014 en el Circuito de las Américas, situado en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos. La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso. Maverick Viñales fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Esteve Rabat y Dominique Aegerter. La carrera de Moto3 fue ganada por Jack Miller, Romano Fenati fue segundo y Efrén Vázquez tercero.

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 14 de abril de 2014.

Americas
2014
Deporte en Estados Unidos en 2014